Чемпионат Финляндии по фигурному катанию — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Финляндии. Фигуристы соревнуются в мужском и женском фигурном катании, а также в танцах на льду. Соревнования среди спортивных пар в последние годы не проводятся из-за отсутствия участников.

Последние годы чемпионат обычно проводится в декабре, при этом год в его названии обозначает год окончания текущего зимнего спортивного сезона. Так, чемпионат 2017 года () проходил в Тампере с 16 по 18 декабря 2016 года.

По итогам чемпионата формируется сборная команда Финляндии на чемпионаты Европы, мира и юниорский чемпионат мира.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Ссылки 

 1908 Результаты: Nya Pressen. - 1908. - № 68.- 10 марта. - С. 4.
 1910 Результаты: Aamulehti. - 1910. - № 55. - 8 марта. - С. 5.
 1911 Результаты: Laatokka. - 1911. - № 26. - 7 марта. - С. 3.
 1912 Результаты: Wiborgs Nyheter. - 1912. - № 65. - 18 марта. - С. 3.
 1913 Результаты: Uusi Suometar. - 1913. - № 28. - 4 февраля. - С. 4.
 1914 Результаты: Karjala. - 1914 - № 33. - 10 февраля. - С. 4; Kansan Tahto. - 1914. - № 35. - 12 февраля. - С. 4.
 1915 Результаты: Suomen Urheilulehti. - 1915. - № 24. - С. 403.
 1916 Результаты: Suomen Urheilulehti. - 1916. - № 17. - 3 февраля. - С. 290.
 1917 Результаты: Hufvudstadsbladet. - 1917. - № 55. - 26 февраля. - С. 3.
 1919 Результаты: Idrottsbladet. - 1919. - № 9-10. - 15 марта. - С. 59.
 1920 Результаты: Iltalehti. - 1920. - № 44. - 23 февраля. - С. 5.
 1921 Результаты: Idrottsbladet. - 1921. - № 13. - 7 марта. - С. 168; Dagens Press. - 1921. - № 54. - 7 марта. - С. 3.
 1922 Результаты: Hufvudstadsbladet. - 1922. - № 64. - 6 марта. - С. 3.
 1923 Результаты: Wiborgs Nyheter. - 1923. - № 42. - 20 февраля. - С. 3.
 1924 Результаты: Uusi Suomi. - 1924. - № 42. - 19 февраля. - С. 9.
 1926 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1926. - № 35. - 23 февраля. - С. 8.
 1927 Результаты: Viikko-Sanomat. - № 8. - 19 февраля. - С. 7.
 1928 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1928. - № 22. - 23 января. - С. 4.
 1929 Результаты: Aamulehti. - 1929. - № 48. - 18 февраля. - С. 1.
 1930 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1930. - № 60. - 3 марта. - С. 5.
 1931 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1931. - № 39. - 9 февраля. - С. 6.
 1932 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1932. - № 45. - 15 февраля. - С. 8.
 1933 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1933. - № 35. - 6 февраля. - С. 8.
 1934 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1934. - № 62. - 5 марта. - С. 8.
 1935 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1935. - № 40. - 11 февраля. - С. 7; Helsingin Sanomat. - 1935. - № 64. - 7 марта. - С. 9. 
 1936 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1936. - № 60. - 2 марта. - С. 3;  Helsingin Sanomat. - 1936. - № 64. - 6 марта. - С. 7.
 1937 Результаты: Laatokka. - 1937. - № 18. - 16 февраля. - С. 6.
 1938 Результаты:Helsingin Sanomat. - 1938. - № 29. - 31 января. - С. 12; Laatokka. - 1938. - № 18. - 15 февраля. - С. 5; Helsingin Sanomat. - 1938. - № 43. - 14 февраля. - С. 7.
 1939 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1939. - № 42. - 13 февраля. - С. 9; Helsingin Sanomat. - 1939. - № 56. - 27 февраля. - С. 14.
 1941 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1941. - № 39. - 10 февраля. - С. 10; Helsingin Sanomat. - 1941. - № 55. - 26 февраля. - С. 12.
 1942 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1942. - № 52. - 23 февраля. - С. 6.
 1943 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1943. - № 51. - 22 февраля. - С. 6.
 1944 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1944. - № 50. - 21 февраля. - С. 8.
 1945 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1945. - № 41. - 12 февраля. - С. 9.
 1946 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1946. - № 33. - 4 февраля. - С. 4; Helsingin Sanomat. - 1946. - № 47. - 18 февраля. - С. 7.
 1947 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1947. - № 39. - 10 февраля. - С. 7.
 1948 Результаты:  Helsingin Sanomat. - 1948. - № 38. - 9 февраля. - С. 5; Helsingin Sanomat. - 1948. - № 45. - 16 февраля. - С. 5.
 1949 Результаты: Sisämaa-Laatokka. - 1949. - № 31. - 9 февраля. - С. 2; Helsingin Sanomat. - 1949. - № 43. - 14 февраля. - С. 7.
 1950 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1950. - № 35. - 6 февраля. - С. 5.
 1951 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1951. - № 41. - 12 февраля. - С. 6; Laatokka. - 1951. - № 53. - 7 марта. - С. 4.
 1952 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1952. - № 40. - 11 февраля. - С. 7; Helsingin Sanomat. - 1952. - № 61. - 3 марта. - С. 6.
 1953 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1953. - № 38. - 9 февраля. - С. 6.
 1954 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1954. - № 39. - 10 февраля. - С. 13; Helsingin Sanomat. - 1954. - № 58. - 1 марта. - С. 8.
 1955 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1955. - № 57. - 28 февраля. - С. 10.
 1956 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1956. - № 42. - 13 февраля. - С. 12.
 1957 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1957. - № 47. - 18 февраля. - С. 14.
 1958 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1958. - № 39. - 10 февраля. - С. 13.
 1960 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1960. - № 37. - 08 февраля. - С. 11.
 1961 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1961. - № 58. - 1 марта. - С. 26; Helsingin Sanomat. - 1961 - № 49. - 20 февраля. - С. 16.
 1962 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1962. - № 42. - 13 февраля. - С. 22.
 1963 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1963. - № 35. - 5 февраля. - С. 19.
 1964 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1964. - № 52. - 23 февраля. - С. 22;  Helsingin Sanomat. - 1964. - № 53. - 24 февраля. - С. 18. 
 1965 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1965. - № 52. - 23 февраля. - С. 22.
 1966 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1966. - № 50. - 21 февраля. - С. 22.
 1967 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1967. - № 51. - 27 февраля. - С. 21.
 1968 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1968. - № 41. - 12 февраля. - С. 21.
 1969 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1969. - № 53. - 24 февраля. - С. 18.
 1970 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1970. - № 23. - 25 января. - С. 29; Helsingin Sanomat. - 1970. - № 24. - 26 января. - С. 19.
 1971 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1971. - № 15. - 17 января. - С. 38.
 1972 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1972. - № 22. - 24 января. - С. 14.
 1973 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1972. - № 320. - 4 декабря. - С. 23.
 1974 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1974. - № 330. - 2 декабря. - С. 24.
 1975 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1975. - № 11. - 13 января. - С. 24.
 1976 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1975. - № 317. - 24 ноября. - С. 23.
 1977 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1976. - № 330. - 6 декабря. - С. 36.
 1978 Результаты: Suomen Taitoluistelu. - 1978. - № 1. - С. 9.
 1979 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1979. - № 41. - 12 февраля. - С. 24.
 1980 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1980. - № 5. - 7 января. - С. 23.
 1981 Результаты: Suomen Taitoluistelu. - 1981. - № 1. - С. 8.
 1982 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1981. - № 336. - 14 декабря. - С. 33.
 1983 Результаты: Suomen Taitoluistelu. - 1983. - № 1. - С. 11 - 12.
 1984 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1983. - № 331. - 5 декабря. - С. 30.
 1985 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1985. - № 13. - 14 января. - С. 30.
 1986 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1985. - № 341. - 15 декабря. - С. 37.
 1987 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1986. - № 340. - 15 декабря. - С. 39.
 1988 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1987. - № 339. - 14 декабря. - С. 34.
 1989 Результаты: Suomen Taitoluistelu. - 1988. - № 4. - С. 18.
 1990 Результаты: Helsingin Sanomat. - 1989. - № 336. - 11 декабря. - С. 58.
 1991 Результаты: Taitoluistelu-lehti. - 1991. - № 1. - С. 20.
 1992 Результаты: Taitoluistelu-lehti. - 1992. - № 1. - С. 9.
 1993 Результаты: Taitoluistelu-lehti. - 1993. - № 1. - С. 10.
 1994 Результаты: Taitoluistelu-lehti. - 1994. - № 2. - С. 8.
 1995 Результаты: Taitoluistelu-lehti. - 1995. - № 1. - С. 18.
 1996 Результаты: Taitoluistelu-lehti. - 1996. - № 1. - С. 20.
 1997 Результаты: Taitoluistelu-lehti. - 1997. - № 1. - С. 20.
 1998  Результаты: Taitoluistelu-lehti. - 1998. - № 1. - С. 20.
 1999 Результаты: Taitoluistelu-lehti. - 1999. - № 1. - С. 21.
 2000 Результаты: Taitoluistelu-lehti. - 2000. - № 1. - С. 20.
 2001 Результаты: Taitoluistelu-lehti. - 2001. - № 1. - С. 13.
 2002 Результаты: Taitoluistelu-lehti. - 2002. - № 1. - С. 19.
 2004 Результаты: Taitoluistelu-lehti. - 2004. - № 1. - С. 30.
 2005 Результаты: Taitoluistelu-lehti. - 2005. - № 1. - С. 31.
 2006 Результаты: Taitoluistelu-lehti. - 2006. - № 1. - С. 30.
 2007 Результаты: Taitoluistelu-lehti. - 2007. - № 1. - С. 35.
 2007—2008 Результаты
 2008—2009 Результаты
 2009—2010 Результаты
 2010—2011 Результаты
 2011—2012 Результаты
 2012—2013 Результаты
 2013—2014 Результаты
 2014—2015 Результаты
 2015—2016 Результаты
 2016—2017 Результаты
 2017—2018 Результаты
 2018-2019   Результаты
 2019-2020 Результаты

Финляндия